Perkins County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Perkins County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota
 Perkins County (Nebraska) – okres státu Nebraska